WNR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Windorah (Queensland) (Australia)